Katharina Schulz ist der Geburtsname folgender Personen:
 Katharina Holzgreve (* 1986), deutsche Volleyballspielerin
 Katharina Thewes (* 1983), deutsche Handballspielerin